16-й чемпионат Белоруссии по футболу 2006 года был разыгран с 18 апреля по 4 ноября. Победителем стал борисовский БАТЭ.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги:
 «Белшина» (1-е место в Первой лиге сезона 2005)
 «Локомотив (Витебск)» (2-е место в Первой лиге сезона 2005)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2005:
 «Звезда-БГУ»
 «Славия-Мозырь»

Турнирная таблица

Результаты матчей

Турнир дублирующих составов 

 Лучший бомбардир — Павел Нехайчик (БАТЭ) (13 мячей).

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — «Гомель» (средний показатель — 4206 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — «Локомотив» (Минск) (средний показатель — 1510 зрителей).
 На счету хозяев 73 выигрышей (52,1 %), гостей — 67 (47,9 %).
 Самый успешный клуб в домашних матчах — БАТЭ (30 очков из 39).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — «Динамо» (Минск) (31 очко из 39).
 Самый популярный счёт — 1:0 (35 матчей).
 Наибольшее количество крупных побед — МТЗ-РИПО (6).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Динамо» (Брест) (5).
 150 футболистов забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 6 хет-триков и 37 дублей.
 Реализовано 42 пенальти из 52 назначенных (80,8 %).
 Самая крупная победа — 2:8 (матч «Гомель» — МТЗ-РИПО) и 7:1 (матч МТЗ-РИПО — «Локомотив» (Минск)).
 Самый крупный счёт — 2:8 (матч «Гомель» — МТЗ-РИПО).

Лучшие бомбардиры

Гол+Пас

Символические команды 
 Команда А
Плотников — Молош, Радьков, Тигорев — Володенков, Ермакович, Страханович, Хацкевич — Артём Концевой, Клименко, Близнюк
 Команда Б
Варивончик — Лухвич, Александр Иванов, Юревич — Стасевич, Лихтарович, Чумаченко, Леончик, Мартинович — Василюк, Эду

Примечания

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2006
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2006
 Кубок Белоруссии по футболу 2005/2006
 Кубок Белоруссии по футболу 2006/2007

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2006 году
Спорт в Белоруссии в 2006 году